

Імельня — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Імельня — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства